Die LTP Women’s Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Charleston. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 26. Juli bis 1. August 2021 statt.

Qualifikation 
Es fand keine Qualifikation statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)